Ayersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ayersville (Georgia)
 Ayersville (North Carolina)
 Ayersville (Ohio)